Polsko-Mongolska Izba Przemysłowo-Handlowa – organizacja samorządu gospodarczego utworzona dla wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Siedziba 
Pierwsza siedziba Izby mieściła się przy ul. Kazimierzowskiej 43/49 (2013-2015), obecnie przy ul. Rozbrat 32/6 (2015-).

Zobacz też 
 Ambasada Mongolii w Polsce
 Polsko-Mongolska Izba Gospodarcza

Izby gospodarcze
Gospodarka Mongolii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-mongolskie